Весна́ — многозначный термин. Входит в состав многих сложных терминов.

 Весна — одно из времён года.

Населённые пункты 
 Весна — деревня в Круглянском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Весна — посёлок в Туапсинском районе Краснодарского края России.
 Весна — деревня в Конаковском районе Тверской области России.
 Весна — село в Добропольском районе Донецкой области Украины.

Персоналии 
 Весна, Мария Сергеевна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.

В культуре 
 «Весна» — детская хоровая школа имени А. С. Пономарёва.

Литературные произведения 
 «Весна» — повесть Александры Бруштейн, заключительная часть автобиографической трилогии «Дорога уходит в даль…».
 «Весна» — повесть Оскара Лутса.

Музыка 
 «Весна» (Op. 20) — кантата Сергея Рахманинова (1902).
 «Весна» — сингл певицы МакSим.
 «Весна» — сольный альбом Леонида Фёдорова, лидера рок-группы «АукцЫон».
 «Весна» — песня группы «Вопли Видоплясова».
 «Весна» — песня группы «Кино».
 «Весна» — песня музыканта Дельфина с альбома «Звезда».

Названия технических устройств 
 «Весна», «Весна-2» — шкальные фотоаппараты, производившийся Минским механическим заводом им. С. И. Вавилова в 1962—1966 гг.
 «Весна» — портативные катушечные и кассетные магнитофоны, производившиеся в 1963—1990 гг. Запорожским электромашиностроительным заводом «Искра».
 «Весна» — телевизоры Днепропетровского радиозавода.
 «Весна» — советская полупроводниковая вычислительная машина общего назначения.
 «Весна» — система КВ-радиосвязи с пилотируемыми космическими аппаратами.

Политические акции 
 «Весна» — репрессии в отношении офицеров Красной армии, служивших ранее в Русской Императорской армии, и гражданских лиц, в том числе бывших белых офицеров, организованные в 1930—1931 годах органами ОГПУ.
 «Весна» — операция 1948 года по выселению из Литвы т. н. «лесных братьев», членов их семей и пособников.

Другое 
 «Весна» — белорусский незарегистрированный правозащитный центр.
 Весна — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД.
 ПКК «Весна» — парфюмерно-косметическое предприятие.
 Весна — молодёжное демократическое движение.
 «Весна» — газета, издававшаяся Николаем Шебуевым в Москве и Санкт-Петербурге в 1908—1914 гг..
 «Весна» — овощной салат в советской кухне.
 «Весна» — российская фабрика игрушек.

Примечания